Епархия Лафайетта  — одноимённые епархии Римско-Католической Церкви в США.

 Епархия Лафайетта (Индиана) — епархия в штате Индиана, входит в митрополию Индианаполиса;
 Епархия Лафайетта (Луизиана) — епархия в штате Луизиана, входит в митрополию Нового Орлеана.